Rümann ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Rümann (1888–1963), deutscher Kunsthistoriker und Kinderbuchforscher
 

Siehe auch:
 Rumann
 Rühmann